Dalton puede referirse a:

Como nombre propio
 Dalton Rosas Riolfo, periodista al deporte y al carnaval uruguayo.
 Dalton Vigh, actor brasileño de teatro y televisión.

Como apellido
 John Dalton (1766-1844), químico y físico británico.
 Sir Joseph Dalton Hooker (1817-1911) botánico y explorador británico.
 Los Hermanos Dalton fueron unos ladrones del Oeste de EE. UU.
 Grattan (1861-1892), Bob (1869-1892), y Emmett (1871-1937).
 También hay unos Hermanos Dalton (Joe, William, Jack y Averell) que son personajes ficticios de las historietas y dibujos animados de Lucky Luke (concebidos por Morris y René Goscinny).
 Roque Dalton (1935-1975), poeta salvadoreño.
 Timothy Dalton (1946–), actor británico.

Como unidad de medición
 Dalton, unidad de masa atómica

En geografía
 Dalton moshav al lado de Safed en el norte de Israel.
 Dalton localidad estadounidense en el estado de Georgia.
 Dalton localidad estadounidense en el estado de Nueva York.
 Dalton localidad estadounidense en el estado de Pensilvania.
 Dalton (Dumfries and Galloway), Escocia
 Dalton (South Lanarkshire), Escocia

Inglaterra
 Dalton (Cumbria)
 Dalton (Lancashire)
 Dalton (Hexhamshire), Northumberland
 Dalton (Stamfordham), Northumberland
 Dalton (Hambleton), Yorkshire del Norte
 Dalton (Richmondshire), Yorkshire del Norte
 Dalton (Yorkshire del Oeste)
 Dalton (Yorkshire del Sur)

Nombres de Ficción
 Dalton personaje del manga y anime One piece